Barkåkra kan syfta på:

 Barkåkra socken – en socken i Skåne
 Barkåkra landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1970
 Barkåkra församling – en församling i Bjäre-Kulla kontrakt i Lunds stift
 Barkåkra kyrka – en kyrkobyggnad i Barkåkra
 Barkåkra distrikt – ett distrikt i Ängelholms kommun och Skåne län 2016 –
 Barkåkra – kyrkbyn i Barkåkra socken